Eten en drinken
 Een (Vlaams) broodje met sla en tomaat, eventueel aangevuld met kaas of ham, zie broodje smos.
 Een glas bier met een scheut grenadine, ook bekend onder de naam 'tango'.
Televisie
 Een kinderprogramma op Ketnet, zie Smos (Ketnet).
 Een personage uit de Vlaamse sitcom Safety First.
Andere
 Een Belgische webcartoon van Bushido's hand.
 Soil Moisture and Ocean Salinity, een ruimtemissie van de ESA.